FOL steht als Abkürzung für:

 Fachoberlehrer, siehe Oberlehrer
 Fédération des Oeuvres Laïques
 Festival of Lights, das jährlich in Berlin stattfindet
 first order logic, Prädikatenlogik der ersten Stufe siehe Prädikatenlogik
 Flavor of Love, eine VH-1 Reality-Show
 Folsäure, hitze- und lichtempfindliches Vitamin aus dem B-Komplex 
 Forward Operating Location, deutsch: vorgelagerter Operationsstützpunkt oder auch vorgeschobener Stützpunkt der Streitkräfte der Vereinigten Staaten in einem Gastland
 Friends of Laphroaig (Whiskybrennerei)
 Fun Online, ehemalige Zeitschrift und Internetportal von Ehapa

Fol ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandar Fol (1933–2006), bulgarischer Historiker und Thrakologe
 Alice Pruvot-Fol (1873–1972), französische Malakologin
 Hermann Fol (1845–1892), Schweizer Zoologe
 Hubert Fol (1925–1995), französischer Jazzmusiker
 Raymond Fol (1928–1979), französischer Jazz-Pianist und Komponist des Swing

Le Fol steht für:
 Le Fol, Studioalbum der Band Audrey Horne

fol. steht als Abkürzung für:

 Folium

Siehe auch:
 Foll
 Voll

Abkürzung